Marion de Lorme ou Marion Delorme (1611-1650) est une courtisane française qui a inspiré plusieurs œuvres parmi lesquelles :

Théâtre
 Marion de Lorme (1831), drame en cinq actes et en vers  de Victor Hugo

Musique
Marion Delorme (1885), opéra italien d'Amilcare Ponchielli, livret de Enrico Golisciani d'après Victor Hugo

Cinéma
 Marion de Lorme (1912), film français muet d'Albert Capellani d'après Victor Hugo
 Marion de Lorme (1918), film français muet d'Henry Krauss d'après Victor Hugo

Télévision
 Marion Delorme (1967), téléfilm français de Jean Kerchbron  d'après Victor Hugo